Hermanos García Noblejas, straat in Madrid; in 2017 hernoemd tot Avenida de la Institución Libre de Enseñanza
 García Noblejas (metrostation) - metrostation in Madrid